Ciclico – controllo direzionale dell'elicottero
 Ciclico – brano musicale del rapper Piotta
 Ciclico – termine botanico
 Composto ciclico